Парламентские выборы в Габоне проходили 12 апреля 1964 года. Первоначально выборы планировалось провести в феврале, когда 17 — 18 февраля произошла неудачная попытка государственного переворота. Президент Леон Мба и члены Национального собрания от Габонского демократического блока распустили парламент и назначили выборы на 12 апреля. Несмотря на широкое подавление свободы слова в стране и давление на избирателей, оппозиция получила 45% голосов.

Контекст выборов 
Выборы были первоначально назначены на неделю, в которую произошёл государственный переворот. После освобождения Леона Мбу французской армией он распустил парламент и назначил выборы на 12 апреля 1964 года. Под давлением французского правительства Мба разрешил оппозиции участвовать, хотя именно в этом, как заявила оппозиция, была основная причина переворота. Однако, оппозиционным лидерам было запрещено участвовать в связи с их участием в перевороте, а известные противники Мба были высланы в отдалённые районы страны.

Избирательная кампания 
Габонский демократический и социальный союз практически исчез с политической сцены, многие его лидеры были посажены в тюрьмы из-за переворота. Оппозицию Мба представляли партии, у которых отсутствовали национальные платформы и которые ориентировались на местные интересы и продемократические принципы. Две основные оппозиционные фракции были сторонники Жана-Илера Обамы (который, хотя и был провозглашён мятежниками президентом, не имел к путчу прямого отношения) и профсоюзы.

Мба подкупал избирателей раздачей денег. Выборный процесс сопровождался серьёзными нарушениями.

Французское военное присутствие также могло оказывать давление на избирателей, т.к. оно поддерживало Мба.

Результаты 
Несмотря на проблемы на выборах, оппозиция получила 45% голосов и 16 из 47 мест в Национальном собрании, а Габонский демократический блок получил 55% голосов и 31 место парламента. Оппозиция оспаривала результаты, проводила забастовки по стране, однако они не оказали сколько-нибудь заметного эффекта на экономику.

Примечания 

Габон
Выборы в Габоне
1964 год в Габоне